BuHV ist Abkürzung für
Berg- und Hüttenmännischer Verein 
Bergmoser + Höller Verlag 
eine Art des Varicellovirus

Abkürzung